Cornelis Zillesen (1735-1826), een Nederlands belastingambtenaar, landmeter en schrijver
Hendrik Zillesen (1854-1939), griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal